Lama ima vsaj dva pomena:

 Lama, budistični učitelj.
 lama, južnoameriška žival.
 Lama, reka v Rusiji
 Lama, jezero v Rusiji
 Lama, ukrajinska pop-rock glasbena skupina